A décima temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, foi exibida pela TV Globo entre 26 de outubro e 23 de dezembro de 2021, após a edição especial de Império e da novela Um Lugar ao Sol. A temporada comemora os dez anos do formato no Brasil, contando com a apresentação de Tiago Leifert e André Marques, com Jeniffer Nascimento nos bastidores e no júri Iza, Lulu Santos, Carlinhos Brown, Cláudia Leitte que retorna ao juri depois de três temporadas como técnica da versão infantil e uma temporada da versão mais, e Michel Teló, que ganha um novo cargo no programa por ser mais vezes o técnico vencedor.

Na final do programa, ficaram Bruno Fernandez (time Claudia Leitte), Giuliano Eriston (time Michel Teló), Gustavo Boná (time Lulu Santos), Gustavo Matias (time Carlinhos Brown) e Hugo Rafael (time Iza). O cearense Giuliano Eriston, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 33,98% dos votos, consagrando Teló como hexacampeão.

Exibição 
Devido a transmissão das partidas de futebol entre Brasil x Colômbia e Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 11 e 16 de novembro de 2021 (quinta e terça), o programa foi exepcionalmente exibido em uma sexta-feira, 12 de novembro, e uma segunda feira, 15 de novembro.

Em 9 de dezembro de 2021, por conta da transmissão da final do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021, o programa será exepcionalmente transmitido em uma quarta-feira, 8 de dezembro. É a primeira vez em que o reality é exibido em dois dias seguidos.

Em 21 de dezembro de 2021, por conta da exibição do especial 70 Anos Esta Noite, o programa será exepcionalmente exibido em 20 de dezembro, uma segunda-feira.

Técnicos e apresentadores 
A temporada conta com os quatro técnicos da temporada anterior: Iza, Lulu Santos, Michel Teló e Carlinhos Brown, com o acrésimo de Cláudia Leitte, que retorna ao programa após quatro temporadas. A atração segue sob o comando de Tiago Leifert (até as audições ás cegas), que passa o bastão para André Marques e contando ainda com Jeniffer Nascimento acompanhando os bastidores.

Produção 
Em 2020, o programa teve a menor audiência da história, perdendo para o reality show A Fazenda em 90% dos confrontos. Alguns consideraram que o motivo da baixa repercussão foi o desgaste do formato, que foi estendido para as versões infantis e para maiores de 60 anos.

Por conta disso, na décima temporada do talent show, a TV Globo decidiu reformular o projeto, inserindo uma nova dinâmica inédita no mundo inteiro. A maior mudança é o fato da temporada ter cinco técnicos, o que nunca aconteceu na franquia The Voice.

Neste ano, nas três primeiras fases, o programa terá apenas quatro técnicos: Iza, Lulu Santos, Carlinhos Brown, e Cláudia Leitte, que entra no lugar de Michel Teló. Porém, Michel não estará fora do reality, e sim assistindo tudo num espaço separado nos bastidores e agindo em tempo real, montando seu time sozinho com participantes não selecionados ou eliminados pelos outros jurados. Para refinar a seleção, Teló irá promover uma batalha especial ao final de cada fase, transmitida exclusivamente pelo GShow. A partir da "Batalha dos Técnicos", ele irá se juntar aos outros técnicos na quinta cadeira. O cantor sertanejo foi selecionado para essa dinâmica especial por ter sido o técnico vencedor durante cinco temporadas.

O Programa continuará a ser exibido pelo canal a cabo Multishow, as Quartas e Sextas, em horário alternativo.

A temporada marca o retorno das plateias na franquia, depois da 9ª temporada ter acontecido completamente sem a presença de uma audiência no local, assim como na primeira temporada do The Voice + e na sexta temporada do The Voice Kids. Mesmo assim, a emissora continua seguindo os demais protocolos de segurança por conta da pandemia de COVID-19.

Será a última temporada apresentada por Tiago Leifert. Em 1.° de outubro, é anunciado que Leifert ficará até a fase audições às cegas, deixando o programa a partir da fase Tira-Teima por motivos pessoais, sendo substituído por André Marques.

Em 15 de dezembro de 2021, versões exclusivas das apresentações do programa foram disponibilizadas na plataforma de música Deezer.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (26 de outubro de 2021) 

Legenda

Performances:

 "Alegria, Alegria" - Técnicos do The Voice Brasil

Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (28 de outubro de 2021)

Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (2 de novembro de 2021)

Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (4 de novembro de 2021)

Audições não exibidas 
Por conta do grande número de audições, mais de 70, para apenas quatro episódios de audições às cegas, a TV Globo teve que deixar de exibir algumas performances na televisão. As apresentações foram disponibilizadas no site do programa, dentro da plataforma Gshow. Ao todo, 24 vozes não tiveram suas audições transmitidas, sendo seis de cada time.

Episódios 5 a 7: Tira Teima (9 a 15 de novembro de 2021) 
Os participantes que não tiveram suas audições exibidas são divididos em duplas por seus mentores. Os candidatos se apresentam indívidualmente em três programas e o seus técnicos selecionam um para continuar na competição.

Graças ao "Peguei", alguns competidores foram salvos por outros técnicos mesmo perdendo o tira-teima e, assim, seguiram na competição. Durante a fase, Michél Teló continua roubando participantes para completar seu time.

O episódio de 9 de novembro foi dedicado a memória da cantora Marília Mendonça, que faleceu em 5 de novembro, vítima de um acidente aéreo.
Legenda

Episódios 8 a 11: Batalhas (18 a 30 de novembro de 2021) 
A fase das batalhas foi dividida em quatro partes.

O técnico Michel Teló continua usando o seu botão para roubar participantes rejeitados de outros times, sendo o único com direito ao "Peguei".

 Legenda

Episódio Extra: Rodada de Fogo do Time Teló (2 de dezembro de 2021) 
As 17 vozes selecionadas por Michel Teló durante as três primeiras fases do programa foram divididas em sete duplas e um trio pelo técnico e se apresentaram exclusivamente para ele, que decidiu logo em seguida quem iria a Batalha dos Técnicos. Ao todo, oito vozes continuam na competição. As apresentações foram disponibilizadas no Gshow.

{| class="toccolours" style="font-size: 90%; white-space: nowrap;"
| style="background-color:#00FFFF; border: 1px solid black" |      
|Competidor foi escolhido pelo técnico e passou para a fase da Batalha dos Técnicos
|-
| style="background-color:pink; border: 1px solid black" |      
|Competidor foi eliminado.
|-

Episódios 12 e 13: Batalha dos Técnicos (2 a 7 de dezembro de 2021) 
Um jurado é sorteado previamente e escolhe outro jurado para a batalha. Os dois selecionam um candidato de seus respectivos times, que se apresentam no palco individualmente. Ao final das apresentações, os outros três técnicos no palco, fazem uma votação para decidir quem segue na competição. O menos votado, é automaticamente eliminado.

Nesta fase, apenas quatro candidatos de cada time se apresentaram, com os outros quatro não sendo selecionados e indo diretamente para o Remix.
Legenda

Episódio 14: Remix (8 de dezembro de 2021) 
Na primeira rodada do episódio, os técnicos irão assistir a performance dos seus competidores novamente, e ao final das apresentações eles irão selecionar dois para seguir na disputa. No final do episódio, os não selecionados ficarão a disposição de todos os jurados e mais uma vaga será aberta em cada time, execto pelo Time Iza, que abre duas vagas. Carlinhos Brown terá uma vantagem no momento da segunda rodada, por ter conseguido mais vitórias na fase anterior.

Pela primeira vez na versão adulta brasileira, não houve eliminações neste episódio. Os dois candidatos do Time Lulu que se apresentaram e o participante Hugo Rafael, do Time Iza, não precisaram comparecer a repescagem e foram automaticamente para os Shows Ao Vivo.

 Cada técnico tinha direito a salvar três integrante de seu time, que passariam automaticamente para a próxima fase e, portanto, não precisariam cantar nesta etapa.

{| class="wikitable"

 Legenda

Episódio 15 e 16: Shows ao Vivo, quartas de final (14 a 16 de dezembro de 2021) 
Com seis vozes em cada time, os técnicos dividem seus candidatos em dois trios, que se apresentam em duas noites de shows ao vivo. Apenas uma voz de cada trio será classificada para a semifinal, por voto do público. 

 Legenda

Episódio 17: Shows ao Vivo, semifinal (20 de dezembro de 2021) 
 Os participantes Lysa Ngaca, do Time Brown, Dielle Anjos, do Time Claudia e Carlos Filho, do Time Lulu foram desclassificados da competição por conta dos protocolos de segurança envolvendo a COVID-19. Em seus lugares na semifinal, entraram Danilo Moreno (Time Claudia), Nêgamanda (Time Brown) e Júlia Paz (Time Lulu).
Legenda

Episódio 18: Shows ao Vivo, final (23 de dezembro de 2021) 

 Legenda

Resultados 

 Informação dos concorrentes

 Detalhes dos resultados

  – Vencedor(a)
  – Finalista

Times 

 Legenda

  – Vencedor(a)
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Eliminado(a) nas quartas de final, porém, retornou na semifinal e foi eliminado(a) novamente
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Pego por outro técnico na fase Remix (nome riscado)
  - Eliminado(a) nas batalha dos técnicos
  - Eliminado na Rodada de Fogo do Time Teló
   – Pego pelo técnico secreto na fase das Batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas
  – Pego pelo técnico secreto nas fase do Tira Teima
  – Pego por outro técnico na fase do Tira-Teima (nome riscado)
  – Eliminado(a) no tira teima
  – Desclassificado(a) do programa

Audiência 

 Os dados são providos pelo IBOPE e se referem ao público da Grande São Paulo.

Aparições dos participantes em outros talent shows 

Cibelle Hespanhol participou do concurso Jovens Talentos do Programa Raul Gil em 2007
Cristiane de Paula participou do programa Máquina da Fama duas vezes, levando o prêmio máximo da noite nas suas participações. Também participou da primeira temporada do Canta Comigo na Record TV em 2018, mas foi eliminada na semifinal.
 Criston Lucas participou da segunda temporada do Superstar com a banda Versalle em 2015, e ficou em terceiro lugar na competição.
Fabiana Gomes participou da primeira temporada do The Voice Kids, em 2016, mas não teve nenhuma cadeira virada na fase das Audições ás Cegas.
Hugo Rafael participou do concurso Jovens Talentos do Programa Raul Gil em 2011 e foi o vencedor da competição.
Júlia Paz participou da segunda temporada do The Voice Kids pelo time de Carlinhos Brown em 2017, mas foi eliminada na fase das quartas de final.
Júlia Rezende participou da primeira temporada do X Factor Brasil em 2016, com a girl-group Ravena e ficou em terceiro lugar na competição.
 Nêgamanda participou da segunda temporada do The Voice Brasil em 2013, mas não teve nenhuma cadeira virada na fase das Audições às Cegas. Também participou da segunda temporada do Superstar com a banda Devir em 2015, mas foi eliminada na semifinal.
Rodrigo Mello participou da segunda temporada do Canta Comigo na Record TV em 2019, mas foi eliminado na semifinal.
Thais Pisa participou da primeira temporada do Canta Comigo na Record TV em 2018, mas foi eliminada na semifinal. 
Thór Junior participou da segunda temporada do Canta Comigo na Record TV em 2019, mas foi eliminado na semifinal.
 WD participou da primeira temporada do Got Talent Uruguay em 2020, mas foi eliminado na semifinal.
 Will Gordon participou da primeira temporada do Superstar com a banda Jamz em 2014, e ficou em segundo lugar na competição.

Referências